le Cascara  est une plante de la famille des Rhamnacées dont l'écorce sêchée est utilisée pour ses propriétés laxatives.
la Cáscara  est un rythme afro-cubain.